Carlo Borsetti (1689-1759) – pittore italiano
 Casal Borsetti – frazione di Ravenna
 Ermes Borsetti (1913-2005) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Pietro Borsetti (1882-1955) – ginnasta italiano